Världsmästerskapet i futsal 2021 var den nionde upplagan av futsal-VM arrangerad av Fifa. Mästerskapet spelades i Litauen mellan den 12 september och 3 oktober 2021. Det var första gången som Litauen var värd för ett Fifa-arrangemang.

Turneringen var ursprungligen planerad att hållas mellan 12 september och 4 oktober 2020, men på grund av covid-19-pandemin meddelade Fifa den 3 april 2020 att turneringen skulle bli framflyttad. Den 12 maj 2020 meddelade Fifa att turneringen istället skulle arrangeras mellan den 12 september och 3 oktober 2021.

Portugal besegrade de regerande mästarna Argentina i finalen med 2–1 och vann sitt första VM-guld. De blev det fjärde landet att vinna futsal-VM samt det andra landet från Europa efter Spanien som vann 2000 och 2004.

Kvalspel

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Anmärkningslista

Källor 
Officiell hemsida

Referenser

 
Sportevenemang uppskjutna på grund av covid-19-pandemin